Feliciano peut faire référence à :

Patronyme 
 António Feliciano (1922-2010), footballeur portugais ;
 Cheo Feliciano (1935-2014), musicien portoricain ;
 Felice Feliciano (1433-1479), humaniste, calligraphe, copiste, poète et épigraphiste italien ;
 Jesús Feliciano (1979-), joueur de baseball portoricain ;
 José Feliciano (1945-), chanteur et guitariste aveugle portoricain ;
 Marco Antônio Feliciano (1951-), footballeur brésilien ;
 Pedro Feliciano (1976-2021), joueur de baseball portoricain.

Toponyme 
 Dom Feliciano, ville du Brésil ;
 Feliciano, ville de l'Uruguay :
 Rio Feliciano, rivière brésilienne ;
 San José de Feliciano, ville en Argentine ;
 département de San José de Feliciano, subdivision de la province d'Entre Ríos en Argentine.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme